Мјучуал има више значења:
 Мјучуал (Оклахома)
 Мјучуал (Охајо)